La verità negata (Denial) – film del 2016 diretto da Mick Jackson
La verità negata (Trial by Fire) – film del 2018 diretto da Edward Zwick